{{Taxobox début|animal|Alanqa|Jaws of Alanqa saharica compared to other azhdarchids.png|Comparaison des mâchoires dAlanqa saharica (A) avec celles d’autres azhdarchidés : Zhejiangopterus linhaiensis (B) et mâchoire inférieure de Quetzalcoatlus sp. (C). }}Alanqa est un genre éteint de ptérosaures ayant vécu dans l'actuel du sud-est du Maroc durant le Crétacé supérieur.

Une seule espèce est connue : Alanqa saharica'''.

 Étymologie 
Le nom Alanqa vient du mot arabe العنقاء, al-‘anqā’, qui signifie phénix.

 Datation 
Elle a été découverte dans les faciès fluviatiles rouges des bancs de Kem Kem, qui font partie du Continental intercalaire. Ces bancs de Kem Kem sont datés du Cénomanien, soit d'il y a entre  et  (millions d'années).

 Description Alanqa est connu à partir de cinq fragments de mâchoires supérieures et inférieures, et d'une vertèbre du cou. Les mâchoires étaient droites et pointues, comme celles de Quetzalcoatlus. 

Basé sur une comparaison avec d'autres Azhdarchidae, les fossiles de Alanqa nous indiquent qu'il aurait une envergure entre . En 2018 a été identifié, également dans les lits de Kem Kem, un autre ptérosaure qui lui est étroitement apparenté, Xericeps'' , d'une envergure de 3,5-4 mètres.

Notes et références

Références taxinomiques 

Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure d'Afrique
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Azhdarchidae
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2010